Hari Pahlawan steht für:

 Hari Pahlawan (Indonesien), einen Nationalfeiertag in Indonesien
 Hari Pahlawan (Malaysia), einen Feiertag in Malaysia